Vladimir Morozov (1940-2023), kayakiste soviétique
Vladimir Morozov (né en 1952), kayakiste soviétique
Vladimir Morozov (né en 1992), nageur russe
Vladimir Morozov (né en 1992), patineur artistique russe